HMS Hercules je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hercules (1759) 
 USS Hercules (1815) 
 HMS Hercules (1868) 
 HMS Hercules (1910) 
 HMS Hercules (1943)

Hercules